Gods of War — десятий студійний альбом американської групи Manowar, який був випущений 26 лютого 2007 року.

Композиції 
 Overture to the Hymn of the Immortal Warriors — 6:19
 The Ascension — 2:30
 King of Kings — 4:17
 Army of the Dead, Part I — 1:58
 Sleipnir — 5:13
 Loki God of Fire — 3:49
 Blood Brothers — 4:54
 Overture to Odin — 3:41
 The Blood of Odin — 3:57
 The Sons of Odin — 6:23
 Glory Majesty Unity — 4:41
 Gods of War — 7:25
 Army of the Dead, Part II — 2:20
 Odin — 5:26
 Hymn of the Immortal Warriors — 5:29

Джерела 
 Gods of War  allmusic
 Gods of War  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Manowar